Бельт:

 Бельт, Томас (1832—1878) — английский геолог и натуралист.
 Большой Бельт — пролив, соединяющий Балтийское море и пролив Каттегат.
 Малый Бельт — пролив, соединяющий Балтийское море и пролив Каттегат.

См. также 
 Белт